Zoltán Béla (1865–1929) bíró, igazságügyi miniszter
 Zoltán Béla (1868–1933) gyógyszerész
 Zoltán Béla (1943–2008) trombitás (Benkó Dixieland Band)
 Zoltán Béla (?–?) olimpikon (1928) evezős

Jegyzetek